Astara (Iran), ciutat d'Iran.
 Astara (Azerbaidjan), ciutat de l'Azerbaidjan.
 Districte d'Astara, districte de l'Azerbaidjan.
 Riu Astara, riu que marca la frontera entre Iran i l'Azerbaidjan.